

Persone 
 Lanzoni – famiglia mantovana
 Angelo Lanzoni – ingegnere e imprenditore italiano
 Annibale Lanzoni – nobile italiano
 Davide Lanzoni – rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano
 Elena Lanzoni Prevost – imprenditrice e dirigente d'azienda italiana
 Fabio Lanzoni – modello e attore italiano
 Francesco Lanzoni – storico e presbitero italiano
 Germano Lanzoni – attore teatrale, comico e artista italiano
 Giacomo Lanzoni – pallanuotista italiano
 Giuseppe Lanzoni (1959) – ex ciclista su strada italiano
 Luna Lanzoni, pseudonimo di Barbara Baraldi – scrittrice e fumettista italiana
 Ronald Lanzoni – corridore olimpionico costaricano

Altro 
 Elena Lanzoni Films – società per il commercio di pellicole cinematografiche